Саенс () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Анісето Есківель Саенс — 8-й президент Коста-Рики
 Луїс Саенс Пенья — президент Аргентини
 Роке Саенс Пенья — президент Аргентини